Yeşilöz steht für:

 Yeşilöz (Alanya), eine Ortschaft im türkischen Landkreis Alanya

Yeşilöz ist der Familienname folgender Personen:

 Yusuf Yeşilöz (* 1964), kurdisch-schweizerischer Autor